Coldwater puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Coldwater (Kansas)
Coldwater (Míchigan)
Coldwater (Misisipi)
Coldwater (Ohio)